Akebono (曙 / あけぼの; japanisch „Sonnenaufgang“) steht für:

 Akebono Tarō (* 1969), US-amerikanischer Sumoringer
 Akebono (Satellit), japanischer Forschungssatellit
 Akebono Brake Corporation, japanischer Fahrzeugbremsenhersteller
 Akebono, hemitonisch-pentatonische japanische Tonleiter